El término Moonlight Mile puede referirse a:
 Moonlight Mile: Una película de 2002 escrita y dirigida por Brad Silberling.
 «Moonlight Mile» : canción de The Rolling Stones, incluida en su álbum Sticky Fingers, de 1971.
 Moonlight Mile: serie de manga y animé
 Moonlight Mile (novela): La sexta novela de la serie Kenzie-Gennaro, centrada en los investigadores privados Patrick Kenzie y Angela Gennaro. Escritas por Dennis Lehane.